Большие Ключи — название населённых пунктов.

Россия 
 Большие Ключи — село в Рыбинском районе Красноярского края.
 Большие Ключи — деревня в Сернурском районе Марий Эл.
 Большие Ключи — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Большие Ключи — село в Кировском районе Приморского края.
 Большие Ключи — село в Зеленодольском районе Татарстана.
 Большие Ключи — улица Липецка.